Het WTA-tennistoernooi van Amelia Island (officieel Bausch & Lomb Championships) van 2008 vond plaats van 7 tot en met 13 april 2008 op het Amerikaanse eiland Amelia Island, Florida. Het was de 29e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op groene gravelbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen vijftien speelsters uit de top 30 deel. Titelhoudster Tatiana Golovin was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd Maria Sjarapova uit Rusland won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Slowaakse Dominika Cibulková in twee sets; voor de eerste set was wel een tiebreak nodig. Sjarapova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Amelia Island op haar naam te schrijven. Het was haar 19e WTA-titel.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek kwam niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste speelsters 
 De nummers 1 tot en met 8 kregen een bye voor de eerste ronde.

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Titelhoudsters Mara Santangelo en Katarina Srebotnik hadden zich niet voor het toernooi ingeschreven. Het eerste reekshoofd, Cara Black en Liezel Huber, werd al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Het ongeplaatste duo Bethanie Mattek en Vladimíra Uhlířová won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Viktoryja Azarenka en Jelena Vesnina in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Mattek had daarnaast al drie dubbelspeltitels met andere partners; Uhlířová een.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek was, samen met de Amerikaanse Jill Craybas, via een wildcard tot het toernooi toegelaten. Hun openingspartij ging na een lange match-tiebreak met [21-19] naar de tegenstandsters.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Amelia Island 2008
Amelia Island